38-й чемпионат мира по биатлону прошёл с 15 по 23 марта 2003 года в России в городе Ханты-Мансийске.

Уникальным случаем в истории биатлона стало присуждение двух золотых медалей в гонке преследования у женщин. По правилам соревнований победитель в спорном случае должен определяться по результатам фотофиниша. Однако в данной ситуации жюри приняло решение присудить две золотых медали, что и было объявлено на пресс-конференции после гонки.

Мужчины

Спринт 10 км 

Дата: 15 марта 2003

Гонка преследования на 12,5 км 

Дата: 16 марта 2003

Гонка с общего старта на 15 км 

Дата: 23 марта 2003

Индивидуальная гонка на 20 км 

Дата: 19 марта 2003

Эстафета 4×7,5 км 

Дата: 21 марта 2003

Женщины

Спринт 7,5 км 

Дата: 15 марта 2003

Гонка преследования на 10 км 

Дата: 16 марта 2003

Гонка с общего старта на 12,5 км 

Дата: 22 марта 2003

Индивидуальная гонка на 15 км 

Дата: 18 марта 2003

Эстафета 4×6 км 

Дата: 20 марта 2003

Медальный зачёт

Примечания 

Международные соревнования по биатлону в России
Март 2003 года
Международные спортивные соревнования в Ханты-Мансийске
Чемпионаты мира в России